

Cinema 
Pioggia infernale (Hard Rain) – film del 1998 diretto da Mikael Salomon

Letteratura 
 Hard Rain  – romanzo di Peter Abrahams del 1988
Alba nera su Tokyo (Hard Rain) – romanzo di Barry Eisler del 2003

Musica 
Hard Rain  – gruppo musicale rock britannico
Hard Rain  – album di Bob Dylan del 1976
Hard Rain  – album degli Hard Rain del 1997
Hard Rain  – singolo dei Bronski Beat del 1985